Dicto — компьютерная программа, бесплатный электронный словарь, созданный и развиваемый командой DictoTeam. Основан на словарях с интернет-ресурса revdanica.com. Словари распространяются по лицензии GPL.

Особенности 

 Движок использует набор символов Юникод.
 Перевод может выполняться после нажатия комбинации клавиш и отображается во всплывающей подсказке.
 Возможность настройки внешнего вида окна программы (более 40 скинов, возможность использования прозрачности).
 Высокая скорость загрузки словарей.
 Возможность настройки горячих клавиш для перевода.
 Возможность мультиперевода.
 Удобная и быстрая навигация по словарю.
 Программа распространяется бесплатно, исходный код не предоставляется (freeware).

История проекта

Перерыв в работе проекта 

На разработчиков словаря постоянно устраивались гонения со стороны увидевших в их разработке нарушения GPL — ведь словарь распространялся без исходного кода.

Также на сайте Dicto предлагались к скачиванию сконвертированные словари от программы ABBYY Lingvo, высокое качество которых обеспечило львиную долю популярности проекту.

Когда апогей конфликта был достигнут, неизвестный крякер уничтожил данные хоста, где находился проект словаря, и разработчики решили больше не вести дальнейшую разработку проекта, который получал в свой адрес только негатив.

В итоге 4 июня 2009 года на главной странице сайта появилось такое сообщение:
Уважаемые пользователи ресурса! Команда желает вам успехов и всего доброго. Проект закрыт. Особое спасибо хотелось бы выразить следующим людям:
— тем, кто искренне и бескорыстно поддерживал проект морально и финансово
— тем, кто оставлял замечательные отзывы о проекте и тем, кто нещадно критиковал его, помогая тем самым улучшать его
— тем, кто торговал нашей программой, нарушая лицензию и основной принцип проекта
— тем, кто ненавидит свободный софт, и всячески старается препятствовать его развитию и распространению
— тем, кто умеет давать потрясающие своей бессмысленностью советы
— тем, кто является поборником авторских, псевдоавторских и лжеавторских прав
— тем, кто не умеет давать советы, но умеет добросовестно и бескорыстно строчить кляузы
— и напоследок — огромное спасибо тому хакеру, что за несколько минут похерил результат многодневной работы над сайтом
В этом списке каждый читающий найдет себя.
DictoTeam не исчезает, но прекращает работу над этим проектом. Возможно когда-нибудь мы возродим его вновь. Но Dicto уже не будет прежним.

Возвращение 

В ноябре 2009 года официальный сайт программы возобновил свою работу. Была анонсирована третья версия программы, и было объявлено об отказе от распространения словарей для программы. Таким образом разработчик обезопасил себя от возможных проблем с правами на словари. Разработчик обещал предоставить подробную инструкцию и инструмент для конвертации словарей.

Примечания

См. также 

 ABBYY Lingvo
 AtomicDic
 GoldenDict
 StarDict
 PROMT
 SDL Trados
 Multitran
 Электронный словарь

Ссылки 

 Официальный сайт проекта .

Образовательное программное обеспечение
Бесплатное программное обеспечение
Перевод
Электронные словари